Арпажо́н-сюр-Сер (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Арпажон-сюр-Сер. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15012.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 110 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 3 км к юго-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 5964 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 3965 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2955 были экономически активными, 1010 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 2955 активных работали 2800 человек (1463 мужчины и 1337 женщин), безработных было 155 (67 мужчин и 88 женщин). Среди 1010 неактивных 322 человека были учениками или студентами, 418 — пенсионерами, 270 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом XVIII века. Памятник истории с 1977 года
 Мельница Пон-де-Маму (XVIII век). Памятник истории с 1979 года
  (XV век). Памятник истории с 1991 года
  (XIV век)
  (XII век)

Города-побратимы 
  Бохольт (Германия, с 1972)
  Басстлоу (Великобритания, с 1980)
  Бугуни (Мали, с 1985)
  Альтеа (Испания, с 1992)
  Ворона (Румыния, с 2000)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь